Гама́рня (через  від  — «ковальський цех», «молотовий верстат») — нині вже застаріла назва для металообробного закладу, металоплавильні, водяної кузні.

Топонім 

Села:
 Гамарня — Житомирська область, Малинський район
 Гамарня — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Гамарня — Черкаська область, Канівський район
Природоохоронна територія:
 Гамарня — ландшафтний заказник у Житомирській області

Див. також 
 Рудня